Ю́жная Кароли́на:
 Южная Каролина — колония в Британской Америке.
 Южная Каролина — один из штатов США.
  — фрегат ВМС Южной Каролины в годы Войны за независимость США.
 «Южная Каролина» — серия из двух линейных кораблей ВМС США в 1910—1922.
 «Южная Каролина» (USS South Carolina (BB-26)) — линейный корабль ВМС США (1910—1921).